PPS kan betrekking hebben op:
 Publiek-private samenwerking, samenwerkingsvorm tussen een overheid en een of meer private ondernemingen;
 Postpoliosyndroom, ziekteverschijnsel bij mensen die jaren geleden polio hebben gehad.
 Paranoïde persoonlijkheidsstoornis
 Socialistische Volkspartij (Partido Popular Socialista), een voormalige Mexicaanse politieke partij
 Polska Partia Socjalistyczna, een voormalige Poolse politieke partij
 Pro Petri Sede, een katholieke vereniging die de herinnering aan de pauselijke zoeaven levend wil houden
 Polyfenyleensulfide , in Engels Polyphenylensulfide
 een .PPS bestand, een Powerpoint bestand.
 een Russisch machinepistool PPS (pistoolmitrailleur)
 Petrochemical Pipeline Services, een beheerder van verschillende pijpleidingen voor het transport van chemische producten in Nederland, België en Duitsland.